Micropardalis är ett släkte av fjärilar. Micropardalis ingår i familjen käkmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Käkmalar
Micropardalis